Osmu sezonu najvišeg ranga hrvatskog rukometnog prvenstva je osvojila momčad Badel 1862 iz Zagreba.

Tablica

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 179

Poveznice 
 1.B HRL 1998./99.
 2. HRL 1998./99.
 Hrvatski kup 1998./99.

1998-99
m-1A